Chabas ist der Familienname folgender Personen:

 François Chabas (1817–1882), französischer Ägyptologe
 Maurice Chabas (1862–1947), französischer Maler des Symbolismus
 Paul Émile Chabas (1869–1937), französischer Maler

Siehe auch:
 Chabat